Grabie ist der Name von mehreren Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Grabie (Łapanów)
 Grabie (Wieliczka)
 Grabie (Skawina)

 in der Woiwodschaft Oppeln
 der polnische Name des Dorfs Heinrichsfelde (Lugnian)

Siehe auch:
 Grab